

Patronymes 
Ballerini est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Adelio Ballerini (1908-1973), est un architecte français ;
 Andrea Ballerini (1973-), est un pilote italien de moto ;
 Davide Ballerini (1994-), est un coureur cycliste italien ;
 Franco Ballerini (1964-2010), est un coureur cycliste italien ;
 Kelsea Ballerini (1993-), est une chanteuse américaine de country pop ;
 Paolo Angelo Ballerini (1814-1897), est un archevêque catholique de Milan ;
 Piero Ballerini (1901-1955), est un réalisateur et scénariste italien.
 Pietro et Girolamo Ballerini (1698-1769 et 1701-1781), deux frères italiens, qui collaborèrent comme théologiens, canonistes et philologues

Patronyme italien